Osoby o tym nazwisku:
 Igor Kizim – ukraiński dyplomata, urzędnik i prawnik
 Leonid Kizim – radziecki kosmonauta